Gersau (district), een district in het Zwitserse kanton Schwyz.
Gersau (gemeente), een gemeente in het vorige district.